«Для миллионов» — восьмой студийный альбом ска/панк-рок-группы «Ленинград». Был издан в 2003 году компанией Мистерия звука.

Первый трек «Меня зовут Шнур» представляет собой стёб над популярными рок-исполнителями страны, в числе которых «Сплин», «Танцы минус», «ДДТ», «БИ-2» и многие другие, строки
припева «Меня зовут Шнур, меня зовут Шнур. // Я приду к тебе во снах, мон амур // Инвалидами и уродами, // Наркоманами, мон ами!» — это пародия на «Мумий Тролль» и конкретно песню «Это по любви». Второй трек «Май» навеян творчеством Гарика Сукачёва, в частности приводятся цитаты из его песни «За окошком месяц май». «Папа был прав» — это кавер-версия композиции бит-квартета «Секрет», выполненная с использованием речитатива. Песня «Дороги» стилизована под Владимира Высоцкого.

Тринадцатая звуковая дорожка, несмотря на приписку «радиоверсия», на самом деле радиостанциями никогда не ротировалась. Это своеобразная шутка музыкантов — песня записана с «попсовой» аранжировкой и «нежным» женским вокалом, при том что мат оставлен. Настоящей радиоверсией стала песня «Менеджер», на неё сняли мультипликационный видеоклип, который впоследствии транслировался ведущими музыкальными телеканалами страны и в течение нескольких недель занимал места в различных хит-парадах.

На 13-й трек также был снят мультипликационный видеоклип, сюжетом которого пародировались многие знаменитые исполнители российской эстрады, однако в широкую ротацию на музыкальных телеканалах его не пропустили.

Девятая композиция тоже удостоилась мультипликационного видеоклипа, а в теле- и радиоэфир, следуя цензурным соображениям, попала под названием «Пролежни» или «Мамба». «Пролежни» это видоизменённое название группы The Prodigy, из творчества которой для песни были заимствованны основная мелодия их композиции Voodoo People, а также слова «Magic people, voodoo people».

Алексей Мунипов, обозреватель газеты «Известия», назвал Для миллионов лучшей пластинкой «Ленинграда» по части музыкальных придумок и общего владения ситуацией: «Неотменяемое раздолбайство Шнур как-то умудрился укротить шпорами профессионализма». Дмитрий Бебенин в обзоре для Звуков.ру посоветовал альбом лишь любителям, назвав его, тем не менее, гениальной в своём примитивизме одой многомесячному сухостою и алкогольным глупостям.

Список композиций

Музыканты 
 Сергей «Шнур» Шнуров — вокал, гитара, клавишные, бас-гитара, бэк-вокал
 Андрей «Андромедыч» Антоненко — туба, клавишные, аккордеон, аранжировки, бэк-вокал
 Денис «Денс» Можин — барабаны, звук, мастеринг
 Григорий «Зонтик» Зонтов — тенор-саксофон, бэк-вокал
 Алексей «Стакан» Канев — баритон-саксофон, бэк-вокал
 Андрей «Дед» Кураев — бас-гитара, бэк-вокал
 Константин «Костян» Лимонов — гитары, бэк-вокал
 Денис «Кащей» Купцов — барабаны, перкуссия
 Роман «Шухер» Парыгин — трубы, бэк-вокал, скретч
 Владислав «Валдик» Александров — тромбон
 Илья «Пианист» Рогачевский — клавишные
 Всеволод «Севыч» Антонов — перкуссия
 Александр «Пузо» Попов — большой барабан
 Наташа — вокал (4, 13)

Примечания

Ссылки 
 «Для миллионов» на сайте Discogs.com
 «Для миллионов» на сервисе «Яндекс.музыка»

Альбомы группы «Ленинград»
Альбомы в стиле ска
Альбомы лейбла «Мистерия звука»